Lindengraben ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 Lindengraben (Bentreff), rechter Zufluss des Bentreff bei Langendorf, Gemeinde Wohratal, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Lindengraben (Havel), Zufluss der Havel nahe der Ortswüstung Rudow (Fürstenberg/Havel) bei Lychen, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Lindengraben (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig (Main) bei Lieblos, Gemeinde Gründau, Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Lindengraben (Nesselbach), linker Zufluss des Nesselbachs nach Unternesselbach, Stadt Neustadt an der Aisch, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Lindengraben (Pregel), Zufluss des Pregel in Königsberg, heute Kaliningrad, Oblast Kaliningrad, Russland 

eines Tales:
 Lindengraben oder auch Tschapgrund, deutsche Namen des Tales Čapský důl am Felsgipfel Čap in der Daubaer Schweiz, Tschechien

von Ortsteilen:
 Lindengraben (Rot an der Rot), Hof der Gemeinde Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Lindengraben ist ein Straßenname:
 Lindengraben, historischer Name eines Abschnitts der heutigen Königstraße, Stuttgart, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lindenbach
 Lindgraben